Сарнуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північ від Парижа, 37 км на південний захід від Ам'єна, 31 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 120 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 334,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сарнуа на сайті французького Національного інституту географії
 Сарнуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сарнуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сарнуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сарнуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза